Sorbiers (Altos-Alpes)
 Sorbiers (Loire)